Peng kan syfta på:

 Pengar – betalningsmedel
 Peng (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Peng (mytologi) – kinesisk mytologisk fågel 
 Peng (namn) – kinesiskt efternamn och förnamn
 PENG-modellen – modell för att värdera nyttor inför en investering